Chemische sterilisatie is het steriel maken door chemische middelen.

Voorwerpen kunnen met producten als bleekloog kiemvrij gemaakt worden.

Individuen (mensen of dieren) kunnen met chemische (biologisch) middelen als de pil onvruchtbaar gemaakt worden.

Zie ook
thermische sterilisatie